Флаг сельского поселения Лозо́вское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4099.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Лозовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу (в 3/10 полотнища) и воспроизводящее фигуры герба сельского поселения: жёлтую виноградную лозу и белую церковь с жёлтым колоколом и крестом на шпиле».

Обоснование символики 
Сельское поселение Лозовское раскинулось в чудном уголке земли русской. Живописные уголки здешних мест издавна привлекали сюда людей. Радонежская земля — это целая эпоха становления Русского государства. Земля, где сохранились предания и легенды глубокой старины, памятники древности.

Именно эти места освящены жизненным подвигом великого русского святого, основателя Троице-Сергиева монастыря — преподобного Сергия Радонежского.

В селе Воздвиженском в 1840 году был воздвигнут каменный храм во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня, по которому и названо село. Архитектор Ф. Шестаков построил храм неподалёку от старой деревянной церкви, основанной ещё во времена Сергия Радонежского. Легенда гласит, что преподобный Сергий сам на месте языческого жертвенника поставил крест. Изображение храма на флаге символизирует особый духовный путь Лозовской земли, её памятники культуры.

Изображение виноградной лозы на флаге поселения многозначно:

— лоза, как традиционный христианский символ, подчёркивает и дополняет символику храма. В храмах, расположенных на территории поселения, мотив лозы используется во многих элементах убранства.

— Изображение лозы перекликается с названием поселения и делает композицию флага гласной.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ солнечного света, тепла, благодати и просветления.

Голубой цвет (лазурь) — символ духовности, возвышенных устремлений, чести и благородства.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания